Puede referirse a:
 María León (1937), política y abogada venezolana.
María -Virginia- León (1979), política y empresaria argentina. 
 María León (1984), actriz española.
 María León (1986), cantante mexicana.
 María Pilar León (1995), más conocida como Mapi León, futbolista española.